«Don't Forget» — дебютний студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 23 вересня 2008.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Дебютні альбоми 2008
Альбоми Hollywood Records